Danziger Küstenland steht für:

im heutigen Sprachgebrauch
 Danziger Werder, der nördliche Teil des Weichseldeltas 
im Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts
 Preußen Königlichen Anteils (Prusy krolewskie)